Megarhaucus is een geslacht van hooiwagens uit de familie Cosmetidae.
De wetenschappelijke naam Megarhaucus is voor het eerst geldig gepubliceerd door Mello-Leitão in 1941.

Soorten
Megarhaucus is monotypisch en omvat slechts de volgende soort:
 Megarhaucus robustus

Cosmetidae